Лео́н Ма́нусович Шаба́д (6 января 1902, Минск — 29 августа 1982, Москва) — советский учёный-онколог, один из создателей экспериментальной онкологии в СССР. Профессор (1938), академик АМН СССР (1962).

Биография 
Леон (Лев) Манусович Шабад родился в Минске 6 (19) января 1902 года в семье купца Мануса Иоселевича (Иосифовича) Шабада. Племянник врача и общественного деятеля Цемаха Шабада.

Место учёбы: три курса в Екатеринославском медицинском институте, с 1922 года учился в Первом Ленинградском медицинском институте.

Место работы: с 1924 года — кафедра патологической анатомии Первого Ленинградского медицинского института. С 1935 года — заведующий лабораторией экспериментальной онкологии ВИЭМ в Ленинграде, заведующий кафедрой патологической анатомии 2-го Ленинградского медицинского института (1938—1941), начальник лаборатории экспериментальной онкологии в Институте морфологии человека АМН СССР г. Москва (1945—1952), в НИИ онкологии АМН СССР в Ленинграде (1952—1958); с 1958 по 1980 годы — заведующий отдела по изучению канцерогенных агентов и зав. лаборатории профилактики канцерогенных воздействий НИИ экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР.

Область научных интересов: исследование возникновения раковых опухолей, экспериментально-морфологические исследования генеза опухолей различных тканей и органов, изучение химического канцерогенеза, предрака, профилактики злокачественных опухолей. Л. М. Шабад — создетель учения о предраке. Он разработал морфологическую классификацию форм предраковых изменений у животных и человека, описал развитие опухолей у потомства животных при воздействии на них онкогенных веществ.

Награды и премии 
 Орден Ленина;
 Орден «Знак Почёта»;
 медали;
 Международная премия ООН «За выдающуюся исследовательскую работу по изучению причин рака и борьбу с ним» (1962).

Труды 
Л. М. Шабад — автор около 400 научных работ, включая восемь монографий.

 Шабад, Л. М. Очерки экспериментальной онкологии. , 1947;
 Шабад, Л. М. Предрак в экспериментально-морфологическом аспекте. М., 1967;
 Шабад, Л. М. О циркуляции канцерогенов в окружающей среде. М., 1973;
 Шабад, Л. М. Мои учителя и ученики. Алма-Ата, 1990.

Примечания

Литература 
 Аничков, Н. М. Л. М. Шабад — основоположник экспериментальной онкологии в нашей стране. // В кн. «12 очерков по истории патологии и медицины». — СПб: Синтез бук, 2013, с. 136—160.
 Белицкий, Г. А., Якубовская, М. Г., Васильев, Ю. М. Сто лет со дня рождения Леона Манусовича Шабада // Вопросы онкологии. 2002. № 1. С. 113—119.
 Большая медицинская энциклопедия. 3-е изд. 1978. Т. 27. С. 360—361.
 Зеленин, С. Ф. Деятельность учёных-медиков Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Томск, 2002. 168 с.
 История одной лаборатории: Научное наследие основоположника российской экспериментальной онкологии, академика АМН СССР Л. М. Шабада. М., 2008. 309 с.
 Первый в России исследовательский центр в области биологии и медицины: К 100-летию Института экспериментальной медицины. 1890—1990. Л., 1990, 376 с.
 Томский научный центр. 20 лет (1979—1999) / Под ред. Е. Д. Гольдберга. Томск, 1999. 176 с.
 Фоминых, С. Ф., Некрылов, С. А., Грибовский, М. В. и др. Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) Томского университета — Томского медицинского института — Сибирского государственного медицинского университета (1878—2003): Биографический словарь. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. Т. 1. 378 с.

Ссылки 
Еврейская энциклопедия

Медики СССР
Академики АМН СССР
Онкологи СССР
Преподаватели Санкт-Петербургского медицинского университета
Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета